Desa Nglawak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nglawak (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 112,09), Jawa Timur, 
 Desa Nglawak (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 111,99), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar